Cao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hua-Zhi Cao
 Wencong Cao
 Wen-Xuan Cao